SR-IOV (сокращение от , виртуализация ввода-вывода с единым корнем) — технология виртуализации устройств, позволяющая предоставить виртуальным машинам прямой доступ к части аппаратных возможностей устройства.

Терминология 
Ключевыми терминами являются:
 Physical Function — функциональность того, что будет разделяться между виртуальными машинами. В случае сетевого адаптера, например, это сетевой интерфейс, доступный для отправки и приёма трафика.
 Virtual Function — несколько объектов того же типа, как и физическая функция, позволяющие отдавать функции виртуальным машинам независимо друг от друга. В случае сетевого адаптера это некоторое количество сетевых устройств, передаваемые в виртуальные машины.

История 
Впервые опубликована в декабре 2008 года в виде презентации Intel: An Introduction to SR-IOV Technology. Разработка велась в рамках PCI-SIG (http://www.pcisig.com/, PCI Special Interest Group).

Практическое применение 
Основное применение SR-IOV — виртуализация сетевых плат. В этом случае в качестве физической функции выступает физический сетевой интерфейс (и сама сетевая плата), а в качестве виртуальной функции — эмулируемые (на уровне сетевой платы) PCI-устройства, каждое из которых выступает в роли самостоятельной сетевой платы с отдельным идентификатором, которую можно делегировать виртуальным машинам.

Источники 
 PCI SIG SR-IOV Primer — An Introduction to SR-IOV Technology
 Virtualization Host Configuration and Guest Installation Guide, chapter 13, SR-IOV
 Configuring teaming/bonding VLANs and Rate Limiting with Intel SR-IOV Technology

Виртуализация
Компьютерные сети